In Concert – koncertowe DVD amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydane w 2001 roku. Przedstawia ono występ Charlesa podczas charytatywnego koncertu na rzecz domu dla niewidomych Miami Lighthouse for the Blind w Miami. Koncert ten odbył się w centrum Jamesa L. Knighta w Miami na Florydzie. Poza jednymi ze swoich najwięskzych hitów, Charles w trakcie występu wykonał saksofonowe solo, a także wystąpił w duecie z gościem specjalnym, jazzową wokalistką i zdobywczynią dwóch nagród Grammy, Diane Schuur.

Lista utworów

Przypisy 

DVD i filmy wideo Raya Charlesa
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2001